

Nom de personne 

  (1873-1961), un officier allemand.
 Harold W. Cruse (1916-2005), un critique social américain.
 Howard Cruse (1944-2019), un dessinateur gay de bande dessinée, américain.
 René Cruse (1922-2017), un pasteur, pacifiste et écrivain français.
 Famille Cruse, famille de grands négociants bordelais fondée en 1819 par Hans Wilhelm Herman Cruse (1790-1855)

Culture 
 Al Cruse, personnage du film Le Bourreau du Nevada (western américain, Michael Curtiz, 1959), interprété par Mickey Shaughnessy.
 Came-cruse désigne une créature fantastique, un croque-mitaine de Gascogne et des Pyrénées.

Notes et références